Colorado Classic 2018 var den 2. udgave af det amerikanske landevejscykelløb i Colorado. Løbet foregik i perioden 16. til 19. august 2018. Løbet var en del af UCI America Tour 2018 og var i kategorien 2.HC. Den samlede vinder af løbet blev amerikanske Gavin Mannion fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Niklas Eg kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 

Cykelløb i 2018
Cykelløb i USA